|-
| 124501 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124502 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124503 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124504 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124505 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124506 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124507 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124508 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124509 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124510 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124511 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124512 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124513 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124514 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124515 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124516 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124517 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124518 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124519 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124520 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124521 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124522 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124523 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124524 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124525 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124526 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124527 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124528 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124529 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124530 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124531 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124532 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124533 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124534 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124535 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124536 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124537 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124538 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124539 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124540 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124541 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124542 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124543 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124544 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124545 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124546 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124547 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124548 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124549 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124550 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124551 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124552 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124553 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124554 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124555 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124556 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124557 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124558 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124559 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124560 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124561 - || 2001 ST || 17 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 124562 - || 2001 SU || 17 septembrie 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 124563 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124564 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124565 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124566 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124567 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124568 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124569 - ||  || 17 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 124570 - ||  || 18 septembrie 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124571 - ||  || 18 septembrie 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124572 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124573 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124574 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124575 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124576 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124577 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124578 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124579 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124580 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124581 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124582 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124583 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124584 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124585 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124586 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124587 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124588 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124589 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124590 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124591 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124592 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124593 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124594 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124595 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124596 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124597 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124598 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124599 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124600 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-